Zlatý déšť může být:

lidové označení některých druhů rostlin
 štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides) – okrasný strom nebo keř z čeledi bobovitých (Fabaceae)
 štědřenec alpský (Laburnum alpinum) – okrasný strom nebo keř z čeledi bobovitých (Fabaceae)
 zlatice prostřední (Forsythia × intermedia) – okrasný keř z čeledi olivovníkovitých (Olivaceae), též nazývaný „nepravý zlatý déšť“
 zlatice převislá (Forsythia suspensa) – okrasný keř z čeledi olivovníkovitých (Olivaceae), též nazývaný „nepravý zlatý déšť“

jiný význam 
 pissing –  urolagnie, ondinismus, močení jako sexuální praktika
 podoba Dia u Danaé – nejvyšší řecký bůh se proměnil ve zlatý déšť a zplodil s Danaé hrdinu Persea
 Zlatý déšť (skupina) – pražská hudební skupina
 Zlatý déšť (televizní hra) – slovenská televizní hra z roku 1977, autor Ján Solovič, režie Pavol Haspra
 jev v krystalech citrínu - při nasvícení proti přímému světlu se plynné nebo vodní vrostlice jeví jako "zlatý déšť"

Externí odkazy